Троцюк — фамилия.
 Троцюк, Алексей Павлович (род. 1978) — российский сценарист и продюсер, актёр.
 Троцюк, Богдан Яковлевич (1931—2009) — советский, российский композитор, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).
 Троцюк, Валентин Сергеевич (1955—2008) — советский и украинский актёр театра и кино.